12 puede referirse a:

 Doce (12), número natural que sigue al 11 y precede al 13.
 El año 12 d. C. del siglo I.
 El año 12 a. C.
 12 (1989), álbum de Keller Williams.
 12 (1995), álbum de The Notwist.
 12 (2007), álbum de Herbert Grönemeyer.
 12 (2009), álbum de Fiskales Ad-Hok.